Тарасенки — многозначный термин.

Дворянские роды 
 Тарасенки — род малороссийской казацкой старшины, получивший российское дворянство.
 Тарасенки-Отрешковы — род малороссийской казацкой старшины, получивший российское дворянство.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тарасёнки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Тарасенки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Тарасёнки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Тарасенки — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Тарасенки — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Украина 
 Тарасенки — село в Фастовском районе Киевской области.
 Тарасенки — село в Липоводолинском районе Сумской области.